Anton – występująca w wielu krajach forma imienia Antoni
 Anton – miasto w USA, w stanie Teksas, w hrabstwie Hockley
 Anton – superkomputer zbudowany w 2008 roku do symulacji dynamiki białek
 Anton – czesko-niemiecko-węgierski serial animowany dla dzieci